El nombre Cumbraos puede hacer referencia a:
 Cumbraos (Mesía): Parroquia del municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia, España.
 Cumbraos (Sobrado): Parroquia del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña, Galicia, España.